Костецький:

Жінки 
 Костецька Наталія Миколаївна — начальник відділу департаменту Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник освіти України
 Костецька Ольга Іванівна (* 1953) — українська радянська спортсменка-легкоатлетка, Чемпіонка Європи 1982 року. Триразова чемпіонка СРСР; заслужений майстер спорту СРСР. Тренер вищої категорії.

Чоловіки 
 Костецький Анатолій Георгійович (1948—2005) — український дитячий письменник.
 Костецький Борис Іванович (1910—1991) — український радянський науковець з питань якості поверхні металів, надійності й довговічності машин.
 Костецький Володимир Миколайович (1905—1968) — український живописець радянського періоду, народний художник УРСР.
 Костецький Давід (1981—2019) — польський боксер.
 Костецький Дмитро Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Костецький Ігор (1913—1983) — український письменник, перекладач і видавець (видавництво «На горі» (Мюнхен)).
 Костецький Іраклій (1721—1768) — діяч чернечого Чину св. Василія Великого в галузі просвіти і шкільництва, місіонер-проповідник.
 Костецький Келестин (1843—1919) — церковний діяч на Буковині, священик УГКЦ, парох у Чернівцях.
 Костецький Микола Данилович (1873—1948) — вчений, селекціонер і громадський діяч, батько художника, академіка В. М. Костецького, дідусь художника О. В. Костецького.
 Костецький O. П. (? — 1938) — бандурист, артист.
 Костецький Олександр Володимирович (1954—2010) — український художник, син Володимира Костецького.
 Костецький Платон (1832—1908) — львівський український і польський журналіст, поет, громадський діяч.
 Костецький Сергій (1910—1941) — пластун, зв'язковий ОУН.
 Костецький Трохим Семенович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища